Fallen může znamenat:

 anglický výraz pro slovo padlý
 Fallen (album, Burzum) – osmé studiové album norské kapely Burzum
 Fallen (album, Fields of the Nephilim) – album anglické kapely Fields of the Nephilim
 Fallen (album, Evanescence) – album kapely Evanescence
 Fallen (album, Stryper) – jedenácté studiové album kapely Stryper
 Fallen Footwear – americký výrobce oděvů
 Gabriel "FalleN" Toledo – brazilský profesionální hráč (* 1991)